Мезёхедьеш () — город в медье Бекеш, в статистическом регионе Южный Альфёльд в Венгрии. Город занимает площадь 155,50 км², на которой проживает 6262 жителя.

Крупный центр коневодства с 1784, в котором были выведены несколько пород лошадей.

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Венгрии